Le nom Jean Bourgeois peut faire référence à: :
 Jean Bourgeois un joueur de hockey sur glace ;
 Jean Bourgeois un photographe ;
 Jean Bourgeois-Pichat (1912-1990), un démographe français ;
 Jean Bourgeois (né en 1938), alpiniste, ethnographe et astronome belge.